
Lista de deputados à Assembleia da República, parlamento da IIIª República de Portugal:

|-

|-

|-

|-
|}

Legenda: (por motivos técnicos a legenda encontra-se temporariamente acessível apenas via página separada)

Deputados Portugal